Пер Эрик Бесков (; 23 декабря 1926, Стокгольм, Швеция — 3 марта 2016, Висбю, Готланд, Швеция) — шведский теолог, церковный историк, патролог, доцент Лундского университета.

Биография 
Обучался на теологическом факультете Уппсальского университета, специализируясь на патрологии.

В 1952 году принял ординацию в лютеранского священника, а в 1961 году присоединился к римо-католической церкви. В 1962 году получил степень доктора теологии, а в 1966 году в Уппсальском университете — степень магистра философии.

В своей работе «Strange Tales about Jesus» (1983), подверг критике изыскания Эдмонда Секея, доказав фальсификацию им своей работы в архиве Ватикана и Венской национальной библиотеке.

С 1989 года написал около тысячи статей в крупнейшее шведское справочное издание — Nationalencyklopedin.

Скончался 3 марта 2016 года в Висбю на острове Готланд.

Библиография 
 Rex Gloriae: The Kingship of Christ in the Early Church (avhandliing), 1962.
 Teologisk ordbok, 1975.
 Trons vägar (först utgiven 1973 med titeln Religionskunskap för klasslärarutbildningen), 1980, 10 upplaga 2003 ISBN 91-7118-914-9
 Fynd och fusk i bibelns värld, 1979 utökad och bearbetad upplaga 2005.
 Jesus i Kashmir, 1981.
 Strange Tales about Jesus, 1983.
 Påsken, 1986.
 Maria i kult, konst, vision, 1991.
 Nordens kristnande i europeiskt perspektiv (tillsammans med Reinhardt Staats), 1994.
 Den kristna kyrkan: från apostlarna till renässansen (tillsammans med Jan Arvid Hellström och Nils-Henrik Nilsson), 1995 ISBN 91-27-01795-8
 Teologiskt lexikon, 1999 ISBN 91-578-0318-8
 Lectio divina: en guide till kristen spiritualitet, 2000.
 Cistercienserna, 2008.
 Helgonen, 2012 ISBN 978-91-7580-506-1
 Möten och minnen. Skellefteå : Artos, 2014, ISBN 9789175807027

Переводы и комментарии патристических текстов
 Salomos oden (tillsammans med Sten Hidal), 1980.
 Ökenfädernas tänkespråk, 1982.
 Melito av Sardes, Om påsken, 1984.
 Ambrosius av Milano, Om sakramenten, Om mysterierna, 1989.
 Kyrillos av Jerusalem, Katekeser, 1992.
 Egeria, Resebrev från det Heliga landet (kommentar), 2006.
 De apostoliska fäderna (tillsammans med Olof Andrén), 1992.
 Har medverkat i Svenskt Patristiskt Bibliotek 1998—2008.
 Red. av Birgitta av Vadstena, pilgrim och profet (tillsammans med Annette Landen), 2003.
 Medarbetare i Forums Religionslexikonet, 1996, 2006.
 Vetenskapliga uppsatser i olika publikationer.
 Artiklar i tidskrifter, bland annat i Signum och Pilgrim.
 Medverkade under 1980-talet på kultursidan i Sydsvenskan.

Примечания

Ссылки 
 Per Erik Beskow 
 Библиография трудов Пера Бескова на LIBRIS

Выпускники Уппсальского университета
Преподаватели Лундского университета
Патрологи
Авторы энциклопедий и словарей